Chef může být:
 Šéf (film, 2014) (v originále Chef) – americký film režiséra Jona Favreaua z roku 2014
 Chef! – britský televizní seriál z let 1993–1996
 Chef (software) – řídicí software
 Chef (společnost) – americká společnost vyvíjející software Chef